Jacopino, surnom pour , variante italienne du nom Jacob, peut se référer à :

Patronyme 
  (v. 1393-1451), prélat catholique italien, archevêque de Split de 1439 à 1451 ;
 Jacopino da Carrara (-1372), seigneur italien du Moyen Âge ;
 Jacopino Consetti (1651-1726), peintre italien ;
 Jacopino del Conte (1510-1598), peintre italien ;
  (-1260), homme politique italien ;
  (-1413), homme politique italien ;
  (), peintre miniaturiste italien ;
  (-1215), marchand italien ;
  (1470-1532), peintre italien ;
  (-1465), sculpteur italien.